Unterbichl ist der Ortsname von

 Unterbichl (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Unterbichl (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Unterbichl (Reit im Winkl), Ortsteil der Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unterbichl (Gemeinde Ramsau), Ortsteil der Ortschaft Bichl in Ramsau im Zillertal, Tirol